Lidl – sieć handlowa

Osoby o nazwisku Lidl
 Jan Lidl (zm. 1921), urzędnik
 Karol Lidl (zm. przed 1891), urzędnik
 Karol Lidl (zm. 1886), prawnik